Песчаник:
 Песчаник — осадочная горная порода.
 Песчаник (Lepus (Proeulagus) tolai lehmanni) — млекопитающее, один из подвидов зайца-толая.
 Песчаник - река в Болгарии.

См. также